Onderdistrict in Indonesië
 Tanjungpinang Timur (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel
Plaats in Indonesië
 Tanjungpinang Timur (plaats), een plaats in het regentschap Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel